Máriavölgy település Szlovákiában
 Máriavölgy település Romániában, Beszterce-Naszód megyében
 Máriavölgy a 20. század elején Kanadába kivándorolt bukovinai székelyek által alapított település